S27 (S-Bahn-Linie 27) bezeichnet Linien in folgenden Städten und Regionen:
 S-Bahn München (eingestellt)
 S-Bahn Aargau